Rupicola steht für:

 die wissenschaftliche Bezeichnung der Gattung Felsenhähne aus der Familie der Schmuckvögel
 die wissenschaftliche Bezeichnung einer Gattung aus der Familie der Heidekrautgewächse